Яневич-Яневский — фамилия. Известные носители:

 Яневич-Яневский, Константин Яковлевич (1827—1901) — российский правовед и государственный деятель, действительный тайный советник (1883), главный военно-морской прокурор.
 Яневич-Яневский, Феодосий Семёнович (1789 — ?) — российский государственный деятель, вице-губернатор Гродненской области.

См. также 
 Яневич
 Яневский